Brochocin steht für folgende Dörfer in Polen:

in der Woiwodschaft Masowien:

 Brochocin (Brochów), Dorf in der Gmina Brochów, Powiat Sochaczewski
 Brochocin (Radzanowo), Dorf in der Gmina Radzanowo, Powiat Płocki

in der Woiwodschaft Niederschlesien:

 Brochocin (Ciepłowody), Dorf in der Gmina Ciepłowody, Powiat Ząbkowicki
 Brochocin (Trzebnica), Dorf in der Gmina Trzebnica, Powiat Trzebnicki
 Brochocin (Zagrodno), Dorf in der Gmina Zagrodno, Powiat Złotoryjski